M77, M-77 ou M.77 peut désigner :

Armement 
 M-77 Oganj, un lance-roquettes multiple d’ex-Yougoslavie ;
 Obusier M777, un canon américain ;
 Zastava M77, un fusil d'assaut serbe.

Sciences 
Astronomie
 M77, une galaxie spirale de la constellation de la baleine.

Médecine
 Autres enthésopathies, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M77 reliant Glasgow à Kilmarnock.

Aviation
 , un avion construit dans les années 1950.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres